O’Hanlon ist der Familienname folgender Personen:

 Ardal O’Hanlon (* 1965), irischer Schauspieler, Komiker und Autor
 Fergal O’Hanlon (1936–1957), Mitglied der Irish Republican Army (IRA)
 George O’Hanlon (1912–1989), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Synchronsprecher
 George O Hanlon jr. (* 1953), US-amerikanischer Schauspieler
 John O’Hanlon (1876–1960), irischer Schachspieler
Redmond O’Hanlon (* 1947), britischer Schriftsteller
 Rory O’Hanlon (* 1934), irischer Politiker
 Selena O’Hanlon (* 1981), kanadische Vielseitigkeitsreiterin
 Sé O’Hanlon (* 1941), irischer Radrennfahrer
 Virginia O’Hanlon (1889–1971), US-amerikanische Bekanntheit